Гемоглоби́н:
 Гемоглобин — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом. Разновидности гемоглобина:
 Гемоглобин А
 Гемоглобин С
 Гемоглобин E
 Гемоглобин F
 Гемоглобин S
 Эмбриональный гемоглобин
 «Гемоглобин» — фильм 1997 года, основанный на фабуле рассказа «Таящийся ужас» Говарда Филлипса Лавкрафта.